Koreja je ime več držav na Korejskem polotoku:

 do leta 1945 skupna država Koreja, nato pa sta nastali 
 Južna Koreja 
 Severna Koreja